Kapla na Kozjaku je neformalno ime naselja v Občini Podvelka, ki je uradno sestavljeno iz dveh naselij:

 Spodnja Kapla
 Zgornja Kapla
V vasi so podružnična osnovna šola, dve mogočni kmetiji, nekdanji zadružni dom z gostilno, nekaj posameznih stanovanjskih hiš, gasilski dom, mrliška vežica s pokopališčem, nogometno igrišče in cerkev Sv. Katarine.

Glej tudi 

 Župnija Kapla na Kozjaku
 Kapla (razločitev)